Ugo Humbert era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Brandon Nakashima ha sconfitto João Sousa con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Arthur Rinderknech (primo turno)
  Jenson Brooksby (ritirato)
  Richard Gasquet (quarti di finale, ritirato)
  Brandon Nakashima (campione) 

  Stefano Travaglia (secondo turno) 
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Henri Laaksonen (quarti di finale) 
  Hugo Gaston (secondo turno)

Qualificati 

  Zsombor Piros (primo turno)
  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)

  Kenny de Schepper (secondo turno) 
  Alexey Vatutin (primo turno)

Lucky loser 

  Valentin Royer (primo turno)

Wildcard 

  Manuel Guinard (secondo turno)

  Luca van Assche (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Brest Challenger 2021